Il a existé à Paris deux hôtels qui portèrent le nom d'hôtel de Turenne. 

L'un, toujours debout, se trouve au 25 boulevard du Montparnasse, dans le , l'autre, détruit au , se trouvait au 68-70 rue de Turenne, dans le .

L'hôtel du boulevard du Montparnasse 

L'hôtel du boulevard du Montparnasse, dit hôtel de Turenne ou hôtel de Scarron, est l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques pour sa façade sur jardin, par arrêté du . Il est aujourd'hui une demeure privée.

L'hôtel de la rue de Turenne 

L'hôtel de la rue de Turenne fut bâti en 1620 pour M. Le Vasseur. Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne et duc de Bouillon y vécut ainsi que son fils le maréchal de Turenne, le marquis de Vauban et le moraliste Jean de La Bruyère. Après la mort de Turenne, l'hôtel fut donné par le cardinal de Bouillon à la duchesse d'Aiguillon. Celle-ci y installa, en 1684, les Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement avant que ce couvent soit supprimé à la Révolution et qu'un nouvel ordre, celui des Franciscaines, vienne s'y installer sous la Restauration. Adjacent à l'Hôtel de Turenne et situé au , ce couvent fut démoli en 1826 et l'église Saint-Denis du Saint Sacrement fut bâtie sur son emplacement au .

Notes et références

Article connexe 
 Liste des hôtels particuliers parisiens

Turenne
Histoire de Paris
Le Marais
Monument historique dans le 3e arrondissement de Paris
Monument historique dans le 6e arrondissement de Paris